Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2016 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2016.

Cette  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne s'est déroulée du 11 au 13 novembre sur le circuit de Valence.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 
Auteur de la pôle, Arón Canet s'élance finalement de la pit lane.

Notes et références 

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Sport en Espagne en 2016
Sport en novembre 2016
Comm